Angelica alpina  puede referirse a la:
descrita por Schur en 1866 es la Angelica sylvestris subsp. bernardae de Reduron 
Las descrita por: Krock. ex Steud. en 1821  y la de Krock.  son la Angelica sylvestris subsp. sylvestris

Referencias